Snow Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Snow Hill (Alabama)
 Snow Hill (Arkansas)
 Snow Hill (Florida)
 Snow Hill (Indiana)
 Snow Hill (Maryland)
 Snow Hill (New Jersey)
 Snow Hill (North Carolina)
 Snow Hill (Tennessee)
 Snow Hill (Texas)
 Snow Hill (West Virginia)

Orte in Großbritannien:
 Snow Hill (London), Quartier in London

Berge:
 Snow Hill (Tasmanien)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Snow Hill (Kentucky), ID-Nr. 97001341
 Snow Hill (Virginia), ID-Nr. 79003091

Siehe auch:

 Snow Hill Township
 Snow Hill Island, Insel in der Antarktis
 Snow Hills, Hügelgruppe auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis